Fogelberg är ett svenskt efternamn, som 31 december 2012 bars av 1268 personer bosatta i Sverige.

Personer med namnet Fogelberg

 Algot Fogelberg (1877–1935), brevbärare, sångtextförfattare
 Bengt Erland Fogelberg (1786–1854), skulptör
 Birger Fogelberg (1860–1944), industriman
 Dan Fogelberg (1951–2007), amerikansk sångare, låtskrivare och musiker
 Gunnar Fogelberg (1903–1987), sjöofficer
 Gustaf Fogelberg (1901–1971), konstnär
 Haqvin Fogelberg (1869–1912), ingenjör och järnvägsbyggare
 Margareta Fogelberg (född 1935), inredningsarkitekt och politiker
 Måns Pär Fogelberg (född 1975), manusförfattare för TV
 Ola Fogelberg (1894–1952), finländsk konstnär, reklamman och uppfinnare
 Paul Fogelberg (född 1935), finländsk geograf
 Täppas Fogelberg (född 1951), journalist och författare
 Torbjörn Fogelberg (född 1926), arkivarie och glasbrukshistoriker

Litteratur
Gösta Bertel, "En småländsk-öländsk garvarsläkt [Fogelberg] och dess garverier." Kalmar läns fornminnesförening. Meddelanden XXVII 1939, sid. 81-116

Källor

Svenska efternamn